Унслебен — община в Германии, в земле Бавария.
 Унслебен — замок в Нижней Франконии.